A Bringing Back the Balls to Stockholm a Lordi finn együttes második DVD-lemeze. A koncert a Bringing Back the Balls to Europe turné nyitókoncertje volt. A fellépésre 2006. szeptember 16-án került sor.

Tartalma 
 Bringing Back the Balls to Rock
 Get Heavy
 Who's Your Daddy?
 Not the Nicest Guy
 Pet the Destroyer
 Rock to Hell Outta You
 Blood Red Sandman
 The Kids Who Wanna Play with the Dead
 It Snows in Hell
 Dynamite Tonite
 Devil Is a Loser
 They Only Come Out at Night
 Would You Love a Monsterman?
 Hard Rock Hallelujah

Lordi-DVD lemezek